Museu Històric Nacional de Montevideo, museu d'història amb seu a Montevideo, a l'Uruguai
 Museu Històric Nacional de l'Argentina, museu d'història amb seu a Buenos Aires, a l'Argentina
 Museu Històric Nacional de Xile, museu d'història amb seu a Santiago de Xile, a Xile
 Museu d'història natural, institució científica amb col·leccions d'història natural
 Mozambique History Net, web dedicat a la història de Moçambic
 Monument històric nacional, element del patrimoni cultural material d'un país, protegit pel seu valor històric
 Malaltia hemolítica del nounat, malaltia produïda per l'atac dels anticossos de la mare sobre els glòbuls vermells del fetus durant l'embaràs
 Hexanitrat de manitol (del seu nom en anglès Mannitol HexaNitrate), compost químic explosiu
 mhn també és el codi ISO 639-3 del mòcheno, varietat de l'alt alemany parlada al nord d'Itàlia